Rollocks ist der Familienname folgender Personen:
 Daisy Rollocks (* 1970), niederländische Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, Schwester von June Rollocks, siehe Daisy Dee
 June Rollocks, niederländischer Rapper, Bruder von Daisy Rollocks, siehe Pappa Bear